Reno Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reno Township (Kansas)
 Reno Township (Michigan)
 Reno Township (Minnesota)
 Reno Township (Oklahoma)